Baker – wyspa na Oceanie Spokojnym należąca do Stanów Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Baker – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Baker – miasto w stanie Luizjana, w parafii East Baton Rouge
 Baker – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Baker – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Fallon
 Baker – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Baker – miejscowość w stanie Nevada, w Parku Narodowym Wielkiej Kotliny

Gminy w USA:
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Baker (ang. Baker Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Baker (ang. Baker County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Baker (ang. Baker County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Baker (ang. Baker County) – w stanie Oregon

Inne:
 Baker – rzeka w Chile
 Baker (ang. Baker Lake) – jezioro w Kanadzie